«Монако» () — баскетбольный клуб, представляющий Монако. Выступает в Евролиге и чемпионате Франции. Является частью спортивного общества «Монако», созданного в 1924 году.

История клуба 
Баскетбольная секция спортивного клуба «Монако» была открыта в 1928 году. В сезоне 1950 года команда финишировала в чемпионате Франции на втором месте, что до сих пор является одним из самых значимых результатов клуба в истории. В 1973 году команда стала чемпионом Лиги Про-В (второго дивизиона чемпионата Франции). В сезоне 1973–74 команда заняла девятое место в Лиге Про-А. В сезоне 1974–75 команда впервые выступила в международном клубном турнире, Кубке Корача, однако оказалась в группе с такими клубами как АСВЕЛ, «Левски» и «Брина». В дебютном сезоне команда не смогла выйти из группы. В следующем розыгрыше Кубка «Монако» выступал в сезоне 1982–83, однако в упорной борьбе за выход из группы уступил только «Динамо» (Москва).

В 1980-х команда оставалась одним из претендентов на титул чемпиона Франции. Клуб добирался до финала Кубка французской федерации, однако уступил «Лиможу» со счётом 96–81. Кроме того, команда усилилась игроком НБА Робертом Смитом, который присоединился к клубу в 1985 году. В 1987 году Смит был выбран MVP Матча всех звёзд французской Лиги Про-А.

После ухода Смита у команды начался спад, в итоге она отправилась в Лигу Про-В. Многие годы клуб находился в низших дивизионах, однако в 2014 году победил в третьей по значимости лиге и вышел в Лигу Про-В. В сезоне 2014–15 команда стала чемпионом второй лиги и вернулась в высший дивизион. В 2015 году президентом клуба стал украинский бизнесмен Сергей Дядечко. В сезоне 2015–16 «Монако» выиграл Кубок Лиги Про-А, в финале победив «Элан Шалон» со счётом 99–74. Игрок «Монако» Джамал Шулер стал MVP турнира.

В 2022 году Алексей Федорычев сменил Сергея Дядечко на посту президента клуба.

Текущий состав

Главные тренеры 

 1985—1990 —  Билл Свик
 1999—2000 —  Жан-Пьер Болдуин
 2000—2003 —  Филипп Беорчия
 2003—2004 —  Клод Паланка
 2004—2007 —  Стефан Дао
 2007—2010 —  Жорж Адамс
 2010—2013 —  Жан-Мишель Сенегал
 2013—2015 —  Саво Вучевич
 2015 —  Филипп Беорчия
 2015—2018 —  Звездан Митрович
 2018—2019 —  Сашо Филиповски
 2019—2020 —  Саша Обрадович
 2020—2021 —  Звездан Митрович
 2021—н.в. —  Саша Обрадович

Примечания 

Баскетбольные клубы Франции
Баскетбольные клубы, основанные в 1928 году
Участник баскетбольной Евролиги